Ahmed Khairy (atletičar), egipatski atletičar
Ahmed Khairy (nogometaš), egipatski nogometaš
Ahmed Khairy (rukometaš), egipatski rukometaš